Кара(е)сы(и)огуллары, Карасы или Кареси (, ) — тюркская династия. Карасыгуллары в период между 1296 и 1363 годами правили анатолийским бейликом (эмиратом, княжеством) в Анатолии на побережье Эгейского моря (у пролива Дарданеллы) со столицей в городах Балыкесир, Бергама. Бейлик был основан ими и носил название бейлик Карасыогуллары, бейлик Карасы. Своим названием бейлик и династия обязаны основателю династии — сельджукскому удж-бею Карасы-бею.

По легенде династия вела род от Данишменда Гази. Карасы был первым бейликом, поглощённым османами. Флот бейлика стал основой будущего османского флота. Военачальники Карасы, перешедшие на службу османам (, Эвренос-бей), сыграли ведущие роли в завоевании османами балканских государств.

История 
По словам историка К. Жукова, Карасы — один из наименее освещённых в источниках бейликов, а династию Каресиогуллары английский османист К. Хэйвуд назвал «неуловимой (ускользающей)» () из-за сложностей с определением точных связей между её членами. История бейлика и биография его правителей «остаются белым пятном», поскольку о них нет практически никаких источников. Карасыогуллары не оставили ни хроник, ни писем, ни зданий. Все сведения о недолгом существовании бейлика получены из скупых упоминаний в трудах хронистов других государств и в надписях на захоронениях и монетах.

Возникновение бейлика. Карасы-бей 
Ко второй половине XIII века на территории Малой Азии существовало два крупных государства, у каждого из которых период расцвета был позади. Византийская империя, уже пережившая распад после захвата Константинополя в 1204 году на Латинскую, Никейскую и Трапезундскую империи, временно возродилась в 1261 году на уменьшенной территории. Конийский султанат, осколок Сельджукской империи, в своё время отвоевавшей у Византии территории, подвергался набегам монголов, постепенно сдавая позиции. Под напором монголов в Анатолию из Средней Азии перекочёвывали тюркские племена. В 1229 году к анатолийской границе сельджукского государства пришёл последний хорезмшах Джелалэддин Мангуберди. В августе 1230 года Алаэддин Кей-Кубад I сразился с Джелалэддином и разбил его в . В 1231 году Джелалэддин умер, а сопровождавшие его в походе воины обосновались в Анатолии, поступив на службу к сельджукам.

Пока существовала Никейская империя, восточная её граница контролировалась укреплениями, а в каждой крепости сидел наместник-архонт. С возвращением Константинополя в 1261 году и переносом в него столицы из Никеи азиатские рубежи Византии стали приходить в запустение. Наместники в крепостях оставались, но центр уже не мог оперативно оказывать им помощь. Укрепляя границы Византии в Малой Азии, Михаил Палеолог к 1280 году закончил строительство крепостей. Кроме того, вдоль правого берега Сангария он построил деревянную стену. Серия крепостей тянулась цепочкой на востоке вдоль реки Сангарий до района Белокомы и от Белокомы до Ахирея (). Однако часть укреплений, расположенных на окраине защитной полосы в районе Ахирея, давно не ремонтировалась и мало годилась для обороны. Именно в этом месте тюрки впервые смогли прорваться к Эгейскому морю.

С 1296—1297 года Карасы-бей и его отец Калем-шах стали беями, получив в удж от Конийского султаната земли в районе Эрдека. Никифор Григора писал : «Земли, идущие от Лидии и Эолии до Мизии, прилегающей к Геллеспонту, заняли Калам и сын его Карас». Происхождение династии в документах или хрониках не описывается. На надгробных камнях, находящихся в музее Токата, указано, что они ведут род от Данишменда , хотя эта версия может быть и легендой. В конце XIII века (в 1295—1299 годах) Карасы-бей и Калем-шах захватили часть византийских территорий на северо-западе Анатолии; до этого Калем-бей служил у Якуба-бея Гермианоглу. Вскоре после смерти отца, воспользовавшись нестабильностью сельджукского государства, Карасы-бей объявил о своей независимости. В 1302 году Карасы-бей захватил Балыкесир и Бергаму и сделал Ахирей центром своего государства. Поскольку в окрестностях Балыкесира ранее находился город под названием Акирос или Акирус, Ибн Баттута упоминал бейлик под названием «Мемлекет-и-Экира» (Memleket-i Ekira). Турецкое население в этом регионе увеличилось за счёт расселения вернувшихся из Румелии туркмен-алавитов, когда-то переселившихся в Добруджу. Их возглавлял Эдже Халил, внук , ставший одним из визирей беев Карасы.

Некогда важный византийский город этого региона — Бергама — пришёл в запустение из-за массового бегства греков в Европу, но его крепость на вершине холма поддерживалась турками в рабочем состоянии. Путешественник Ибн Баттута, посетивший оба этих города в 1330 году, описывал Бергаму как «разрушенный город с крепостью на вершине горы». Балыкесир, по его словам, был построен Карасы-беем и его сыном Тимурханом (Демирханом) и был «красивым, хорошо населённым городом с прекрасными рынками». По словам Ибн Баттуты, в городе не было мечети, поскольку жители решили построить её за пределами города. Они успели возвести стены, но крыши не было, и жители молились в тени деревьев. В состав бейлика Карасы в итоге входили: Балыкесир, Маньяс, Бергама, Эдремит, Гёрдес. То есть, Карасыогуллары контролировали территорию Мизии. Помимо этого, им принадлежали прибрежные районы у пролива Дарданеллы. В первой половине XIV века бей Карасы располагал армией из 40 тысяч человек. Кроме того, бейлик имел флот.

Анатолийские бейлики, среди которых был и Карасы, в конце XIII — начале XIV веков являлись серьёзной угрозой для Византии. В 1302 году Михаил IX Палеолог, сын и соправитель Андроника II, выступил против Карасы и Сарухана. Он был разбит, армия была обращена в бегство. Андронику II пришлось обратиться за помощью к наёмникам. В 1302 году каталонцы освободили Филадельфию от осады тюрок. После ряда побед каталонцам удалось разбить силы бейликов Гермиян, Сарухан и Айдын. Однако закрепить победу надолго Византия не смогла: каталонцы были мало управляемы, они грабили и византийские территории. Михаил уничтожил почти весь отряд каталонцев. После этого анатолийские бейлики быстро вернули потерянные территории и опять вышли к морю. Начиная с 1305 года бейлики Карасы и Айдын стали совершать набеги европейские территории Византии, однако, не захватывая их. Тюрок интересовала лишь добыча. Как писал Джованни Виллани:

Тимурхан и Яхши-бей 

В 1328 году византийский император Андроник III приезжал в Бигу и заключил с Карасыоглу Тимурханом-беем соглашение о ненападении. Тимурхан-бей действовал как независимый правитель — это говорит о том, что Карасы-бей к тому моменту уже умер. В 1333 году Ибн Баттута проехал по Анатолии. Он называл Яхши-хана султаном Бергамы, а Тимурхана султаном Балыкесира.

Осенью 1333 года Ибн Баттута встречал Яхши-хана:

Через несколько дней после своего визита в Бергаму Ибн Баттута отправился в Балыкесир, где встречался с его правителем — Тимурханом. Возможно, наследовал Карасы-бею его сын Яхши-бей, но в это время Саруханогуллары на юге расширили территорию за счёт островов Эгейского моря и побережья Румелии. В связи с этим Яхши-бей перенес центр государства в Бергаму и назначил Тимурхан-бея править в Балыкесире. Таким образом, в этот период бейлик был разделён на два независимых княжества. Центром одного был Балыкесир, центром второго — Бергама. Историки называют Тимурхана то сыном, то братом Яхши-бея. Однако, согласно И. Х. Узунчаршилы, из мамлюкских источников видно, что Тимурхан и Яхши были братьями. Тимурхана все источники называют очень воинственным. По словам путешественника генуэзца Доминикино Дориа, у него было больше войск, чем у Орхана. Из Бергамы Тимурхан совершал набеги через Дарданеллы в Румелию, а Яхши-бей разорял острова. Яхши-бей правил 15 городами, а кроме этого имел ещё 15 крепостей и войско из 20 тысяч человек. Каждый из двух беев (как и Тимурхан, так и Яхши) располагал своим флотом.

В 1334 году иоанниты с Родоса и Византийская империя заключили союз и 8—17 сентября нанесли в нескольких боях поражение флоту тюрок. В одом из боёв, как сообщал Марино Санудо Старший, погиб зять Яхши-бея. В октябре 1334 года недалеко от Эдремита союзный флот христиан под командованием  разгромил флот Яхши-бея. По словам Виллани, флот турок (историки определили «турок» как Карасы) потерял 150 сожжённых судов и 5 или 6 тысяч человек.

Этот успех лишь временно остановил экспансию тюрок. Уже в 1337 году суда Карасыогуллары стояли у Чанаккале, готовые к рейду через пролив.

По мнению , Тимурхан правил до 1341 года, после этого ему наследовал Яхши. После смерти в 1341 году императора Андроника III Яхши-бей предпринял два неудачных набега в Эвренос в 1341 и 1342 годах. Это последнее упоминание Яхши-бея в хрониках. После его смерти в бейлике началось смутное время. Яхши-бею наследовал, согласно Е. Захариаду, его сын, Аджлан-бей. По мнению , Аджлан-бей — не отдельный правитель, а Тимурхан, а другое имя — это просто ошибка написания.

Аджлан-бей (Тимурхан-бей) и Турсун-бей не могли поделить власть. По сообщениям османских хронистов, «Турсун-бей» был «младшим» сыном Аджлана и служил османам. Ашикпашазаде писал, что Турсун-бей рос вместе с Орханом. По мнению историка К. Жукова, «современное состояние источников не позволяет установить, кого именно из беев династии Каресиоглу подразумевают османские хронисты под Аджлан-беем и его старшим сыном». Сын Яхши Бейлер-бей тоже был правителем, о чём свидетельствует найденная монета, чеканенная от его имени и надгробная надпись на захоронении в Токате. Вызывало сомнения, являлось ли «Бейлер-бей» именем или титулом, однако его появление на монете со словом «челеби» показывает, что это действительно имя. К. Жуков высказал предположение, что Аджлан-бей из османских хроник может быть отождествлён с Бейлербеем-челеби, а его старший сын — Сулейман.

Ещё в 1333 году Ибн Баттута писал, что Аджлан-бей (Тимурхан-бей) — плохой правитель, не любимый подданными:

Турсун-бей, согласно османским хроникам, был популярен. До сих пор его имя сохранилось в названии села Дурсунбей. В то же время, Аджлан-беем (Тимурхан-беем) многие были недовольны, особенно Эдже Халил, Гази Фазил-бей, Хаджи Ильбеги и Эвренос-бей.

Поглощение бейлика османами 

Междоусобица ослабила беев Караси и привела к подчинению бейлика османами. Эдже Халил сообщил Турсун-бею, что подданные Тимурхана желают видеть его своим правителем. Турсун-бей обратился за военной помощью к Орхану, и тот сам выступил в поход. Аджлан-бей (Тимурхан-бей) отступил и заперся в крепости Бергамы, в то время как Орхан осадил город. Затем Орхан отправил Турсун-бея вместе с Хаджи Ильбеем к стенам Бергамы, чтобы он поговорил с Аджлан-беем (Тимурхан-беем), своим родственником (возможно — братом), и убедил его сдаться. Когда Турсун-бей приблизился к замку, он был убит случайной стрелой. Жители Бергамы, боявшиеся Орхана, заставили Аджлан-бея (Тимурхан-бея) сложить оружие, и после сдачи он был отправлен в Бурсу, где и умер от болезни через два года. Источники называют разные даты аннексии Карасы: 735 Хиджры (1334), 737 (1336), 750 (1349), 755 (1354). Историки тоже расходятся в вопросе датировки аннексии Карасы, называя 1336 или 1345 год. Орхан-бей отдал земли Карасы своему сыну Сулейману-паше. Таким образом, большая часть бейлика Карасы была поглощёна Османским бейликом. В ближайшее окружение Сулеймана-паши вошли бывшие военачальники Карасы — Хаджи Ильбеги и Эвренос-бей, которых Сулейман-паша назначил удж-беями в Румелии. Исследовав типы монет Орхана и сохранившуюся монету Бейлербея-челеби, К. Жуков делает вывод, что около 1360 года какая-то часть бейлика Карасы была ещё не захвачена османами. Правивший в оставшейся части бейлика бей был вассалом османов. Византийские источники упоминают Касасыоглу Сулеймана-бея. Вероятно, Аджлан-бей (Тимурхан-бей) поставил его управлять окрестностями Чанаккале. В 1357 году Карасыоглу Сулейман-бей упоминается как бей Тровы, женат он был на дочери Иоанна Ватаца. И. Узунчаршилы писал, что, согласно османским хроникам, окончательное завоевание бейлика произошло в 1363 году сразу после джюлюса Мурада I в 1362 году.

Значение и память 
В Балыкесире добывалось большое количество смолы для продажи в Европу. Ткани Стамбула в основном производились из балыкесирской пряжи.

От построек времён бейлика ничего не осталось. Возможно, единственным сохранившимся зданием того времени является минарет в Бергаме (датируется началом XIV века). Найдено две монеты, серебряная отчеканена с именем Яхши-бея, медная — с именем сына Яхши, Бейлербея-челеби. Население бейлика частично было переселено в захваченные территории в Румелии для тюркизации региона. Их поселили к северу от полуострова Галлиполи во время правления там Сулеймана-паши. Род Карасы существовал почти до XVIII века, некоторые из членов семьи распоряжались фондами, предоставленными им османскими султанами, или служили в Османской администрации.

Несмотря на краткость существования, бейлик сыграл важную роль в истории Малой Азии. На бывшей территории бейлика до сих пор сохраняются названия Карасил (Karasil), Карасыюрду (Karesiyurdu). Эмират имел сухопутную армию в 40 000 солдат и сильный флот. Достижения Карасы в морском судоходстве стали базой создания османского военно-морского флота.

Генеалогические таблицы

Комментарии

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тюркские династии
Анатолийские бейлики